Тобрук:

 Тобрук - місто в Лівії
  Тобрук - невеликий німецький бункер часів Другої світової війни
  Тобрук - фільм про  диверсійної операції британського спецназу під час  Другої світової війни